Langwasser Süd (Neurenberg), een buurt in het Neurenbergse stadsdeel Langwasser.
Langwasser Süd (metrostation), een station van de metro van Neurenberg.